Marco Stier (Hamburgo, 26 de março de 1984) é um futebolista alemão. Defende atualmente o Holstein Kiel, equipe da Regionalliga Nord (a quarta divisão da Bundesliga).

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen